Fränkische Galerie bezeichnet

 die Fränkische Galerie (Kronach), ein Zweigmuseum des Bayerischen Nationalmuseums.
 die Fränkische Galerie (Nürnberg), wechselnde Ausstellungen in den 1930er Jahren im Gebäude der heutigen Kunsthalle Nürnberg.